Stanići (Derventa), een plaats in de gemeente Derventa, Bosnië-Herzegovina
 Stanići (Kapela), een plaats in de Kroatische gemeente Kapela
 Stanići (Omiš), een plaats in de Kroatische gemeente Omiš